Арда — у легендаріумі Дж. Р. Р. Толкіна назва Землі в період міфічної передісторії.

 Арда Туран (1987) — турецький футболіст, півзахисник збірної Туреччини та іспанської «Барселони»

 Арда — село, община Смолян, Смолянська область, Болгарія
 Арда — село, графство Донегол, провінція Ольстер, Ірландія
 Арда — село, Кілемарський район, Марій Ел, Росія

Див. також 
 Велика Арда
 Мала Арда